El topónimo Cabezabellosa puede hacer referencia a:
 Cabezabellosa, un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura.
 Cabezabellosa de la Calzada, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.